Андрей Коже́вников: Кожевников, Андрей Валентинович (1928—1986) — советский учёный-геолог, профессор.
 Кожевников, Андрей Вячеславович (род. 1982) — российский легкоатлет.
 Кожевников, Андрей Герасимович (1901—1975) — деятель ГПУ/НКВД СССР, полковник государственной безопасности.
 Кожевников, Андрей Дмитриевич (1933—2011) — советский и российский хоровой дирижёр, педагог, народный артист России.
 Кожевников, Андрей Иванович (1849—1911) — российский финансист, глава Екатеринбургской конторы Государственного банка.
 Кожевников, Андрей Львович (1802—1867) — декабрист, участник восстания на Сенатской площади, действительный статский советник (1858). Минский губернатор.